Веселовка — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области России. Входит в состав Ковыльского сельсовета.

География 
Посёлок находится в восточной части Тамбовской области, в лесостепной зоне, в пределах Окско-Донской равнины, вблизи истока реки Сухая Панда, к югу от автодороги , на расстоянии примерно 24 километров (по прямой) к западу-юго-западу (WSW) от города Кирсанова, административного центра района.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 37,5 %, женщины — соответственно 62,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 8 чел.

Примечания 

Населённые пункты Кирсановского района